Tú y yo somos tres puede referirse a:
 
 Tú y yo somos tres, obra de teatro de 1945 escrita por Enrique Jardiel Poncela.
 Tú y yo somos tres, película de 1964 dirigida por Rafael Gil sobre la obra de teatro homónima.